Laghetto ima više značenja:
 Laghetto, Roma
 Laghetto, Udine
 Laghetto, Viterbo